Florența Crăciunescu – atleta rumena
 Ion Crăciunescu – arbitro di calcio rumeno
 Grigore Crăciunescu – deputato rumeno